Tűzfal, épületszerkezeti elem  
 Tűzfal (firewall), a számítástechnikában szoftveres vagy hardveres védelem illetéktelen behatolás ellen
Tűzfal, Henning Mankell 1998-as regénye
 Tűzfal (Firewall) (2006), Richard Loncraine filmje